W Rumunii
 Cornățel – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Buzoești
 Cornățel – wieś w okręgu Bacău, w gminie Urechești
 Cornățel – wieś w okręgu Sybin, w gminie Roșia